Bernot peut désigner :

Patronyme 

 Denise Bernot, professeur de birman française
 Louis Bernot, haltérophile français
 Lucien Bernot, ethnologue français

Toponyme 
 Bernot (Aisne)

Voir aussi 
 Bernaud

Patronyme belge
Patronyme français